Desjobert :
 Amédée Desjobert (1796-1853) : homme politique français
 Eugénie Desjobert (1800-1880) : femme propriétaire dans les Landes et bienfaitrice du village de Saubusse
 Louis Rémy Desjobert (1817-1863) : peintre français.